Васи́лий Алекса́ндрович Архи́пов (30 января 1926 — 19 августа 1998, Купавна Московской области) — военно-морской деятель, вице-адмирал (1981). Известен благодаря ответственному поведению в экстремальных ситуациях на подводных лодках.

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Зворково Куровского района Московской области.

 Отец — Александр Николаевич Архипов (1889—1960); мать — Мария Николаевна, урождённая Козырева (1901—1970).
 Жена — Ольга Григорьевна, преподаватель; в браке с 1952 года, в этом же году у них родилась дочь Елена.

Образование 
Окончил 9 классов в п. Клязьма Пушкинского района Московской области. В 1942 году поступил в 10-й класс Ленинградской военно-морской спецшколы, которую эвакуировали в Омскую область, а в декабре 1942 — в Тихоокеанское высшее военно-морское училище на подготовительный курс. В 1945 году участвовал в боевых действиях против Японии на тральщиках Тихоокеанского флота в качестве курсанта-дублёра командира БЧ-1. После Второй мировой войны вместе с 3-м курсом училища был переведён в Каспийское высшее военно-морское училище в Баку, которое окончил в 1947.

Офицер ВМФ СССР 
Проходил службу в офицерских должностях на подводных лодках на Черноморском, Северном и Балтийском флотах.

Авария на К-19 
Летом 1961 участвовал в походе атомной подводной лодки (АПЛ) «К-19» в качестве дублёра командира. 4 июля на лодке произошла авария, угрожавшая расплавлением ядерного реактора. Во время её ликвидации на борту лодки возник конфликт — несколько офицеров выступили против командира, капитана 2 ранга Николая Затеева, потребовав затопить лодку и высадить экипаж на остров Ян-Майен. В сложившейся ситуации командир был вынужден предпринять решительные меры для предотвращения возможного бунта. Архипов приказал

«... командиру БЧ-2 капитан-лейтенанту Мухину утопить имеющееся на борту стрелковое оружие, оставив пистолеты для него самого, старпома Енина, капитана 2 ранга Андреева, командира-дублёра капитана 2 ранга Архипова и капитан-лейтенанта Мухина, что и было незамедлительно исполнено».

Таким образом, капитан 2 ранга Архипов оказался в этом конфликте на стороне командира, выступив за поддержание на борту воинской дисциплины. События, происходившие на АПЛ «К-19», легли в основу американского фильма «К-19: Оставляющая вдов» (). Как и другие офицеры, находившиеся на борту, Архипов в результате аварии получил дозу радиации.

Участие в Карибском кризисе 

С декабря 1961 — начальник штаба 69-й бригады подводных лодок Северного флота, базировавшейся в Сайда-Губе. 1 октября 1962 в рамках операции «Анадырь» (в ходе Карибского кризиса) бригада была направлена к берегам Кубы, при этом её командованию не было дано чётких инструкций относительно возможного применения атомного оружия. Накануне отбытия Архипов специально уточнил у заместителя Главнокомандующего ВМФ адмирала В. А. Фокина: «Не ясно, товарищ адмирал, зачем мы взяли атомное оружие. Когда и как нам следует его применять?» Адмирал В. А. Фокин не смог дать ответ на этот вопрос, а начальник штаба Северного флота заявил, что оружие может быть применено в случае нападения на лодку, причинившего ей повреждения («дырку в корпусе») или по специальному приказу из Москвы.

Капитан 2 ранга Архипов участвовал в этом походе на подводной лодке «» проекта 641 («Фокстрот» по классификации НАТО) с ядерным оружием на борту, не являясь командиром субмарины, но будучи старшим по должности на борту (как начштаба бригады).

27 октября 1962 группа из 11 эсминцев ВМС США, возглавляемая авианосцем «Рэндольф», окружила около Кубы АПЛ «Б-59»; кроме того, лодка была обстреляна американским самолётом, а по данным советской стороны, против лодки были применены и глубинные бомбы.

По данным национального архива США, командир подводной лодки капитан 2 ранга Валентин Григорьевич Савицкий приготовился выпустить в ответ торпеду с ядерной боеголовкой. Однако Архипов проявил выдержку, обратил внимание на сигналы со стороны американских кораблей и остановил командира. В результате лодка ответила сигналом «Прекратите провокацию», после чего самолёт был отозван и ситуация несколько разрядилась.

Согласно воспоминаниям участника этих событий, капитана 2 ранга Вадима Павловича Орлова, события развивались менее драматично — командир потерял выдержку, но два других офицера, в том числе Архипов, успокоили его, по другим данным, против был только Архипов. В любом случае роль Архипова как старшего на борту была ключевой в принятии решения.

В ходе конференции в Гаване 13 октября 2002 года, посвящённой 40-летней годовщине Карибского кризиса, Роберт Макнамара заявил, что ядерная война была значительно ближе к своему началу, чем считалось ранее. Один из организаторов конференции, Томас Блэнтон из Университета Джорджа Вашингтона, сказал, что «парень по фамилии Архипов спас мир».

Продолжение службы в ВМФ 
После завершения Карибского кризиса продолжил службу в прежней должности. В ноябре 1964 был назначен командиром 69-й бригады подводных лодок. Затем командовал 37-й дивизией подводных лодок.

В декабре 1975 в звании контр-адмирала был назначен начальником Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова. Находился на этой должности до ноября 1985. 10 февраля 1981 ему было присвоено воинское звание вице-адмирала.

Последние годы жизни 

После увольнения в запас жил в дачном посёлке Купавна (микрорайон города Железнодорожный (ныне Балашиха) с 2004 года) Московской области. Был председателем совета ветеранов города Железнодорожный. Похоронен на кладбище этого города.

Награды 
 Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР», «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», «За победу над Японией», «За укрепление боевого содружества», «За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР» 1 степени и другими.
 В 2003 был удостоен итальянской Национальной премии Ротонди «Ангелы нашего времени» за стойкость, мужество, выдержку, проявленные в экстремальных условиях (посмертно). В январе 2005 эта награда была вручена его вдове.
 В 2017 году за отказ произвести запуск торпеды с ядерной боеголовкой во время Кубинского кризиса (1962) был удостоен премии «Future of Life Award» (посмертно). 50 тысяч долларов были переданы внуку Василия Архипова.

Фильмография 
 Василий Архипов. Человек, который спас мир, 2012.

См. также 
 Петров, Станислав Евграфович

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Архипов Василий Александрович — вице-адмирал, начальник КВВМУ имени С. М. Кирова
 Статья от 2002 г. в газете Бостон глоуб
 Василий Александрович Архипов, видимо, спас мир от ядерной войны. Nettavisen, Норвегия
 Материалы из архива вице-адмирала Архипова
 Ядерный фокстрот
 Версия Орлова

Вице-адмиралы (СССР)
Подводники СССР
Персоналии:Холодная война
Выпускники Тихоокеанского высшего военно-морского училища
Начальники Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова
Члены КПСС
Похороненные в городском округе Балашиха
Персоналии:Карибский кризис
Участники советско-японской войны (СССР)